Misiones (Paragvaj), okrug u Paragvaju
 Misiones (argentinska pokrajina), argentinska pokrajina